Lista obecnych senatorów USA według stanów. Skład Senatu USA odzwierciedla fakt, że USA są federacją równouprawnionych stanów. Tak więc najmniejszy ludnościowo stan Wyoming (578 tys. mieszkańców) ma taką samą reprezentację jak największy stan Kalifornia (39,5 mln mieszkańców). Każdy z 50 stanów jest reprezentowany przez dwóch senatorów, jest więc ich 100. Konstytucja (art. V) stanowi, iż wprowadzane do niej poprawki nie mogą naruszyć zasady równej reprezentacji (żaden stan nie może być, bez swej zgody, pozbawiony równego prawa głosu).

Lista senatorów 
Senatorowie uszeregowani według reprezentowanego stanu, a następnie wedle starszeństwa.Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2023.

Uwagi

Zobacz też 
 Lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych według starszeństwa
 Lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych według klas